Le nom Gianluca Guidi est porté par les personnes suivantes :
  (1967-), acteur italien ;
 Gianluca Guidi (1968-), joueur et entraîneur italien de rugby à XV.

Voir aussi